Rechtswirkung bezeichnet:

 im Rechtswesen die Wirkung eines Rechtsaktes, siehe Wirksamkeit (Recht)
 in der Mathematik die Rechtsoperation einer Gruppe, siehe Gruppenoperation